Die Liste der erfolgreichsten Pokerspieler umfasst für den Pokersport bedeutende Personen.

Erfolgreichste Spieler weltweit

Kriterien 
Aufgeführt sind genau die Pokerspieler, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:
 das Main Event der Hauptturnierserie der World Series of Poker (WSOP) gewonnen
 mindestens fünf Bracelets bei der World Series of Poker gewonnen
 mindestens dreimal das Main Event der World Poker Tour (WPT) gewonnen (keine Einladungsturniere)
 mindestens zweimal das Main Event der European Poker Tour (EPT) bzw. der PokerStars Championship gewonnen (nur live, nicht online)
 die Triple Crown vollendet
 mehr als 15 Millionen US-Dollar Preisgeld bei offiziellen Live-Pokerturnieren erspielt

Liste 
Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken mehrerer Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Für die Liste relevant machende Werte sind hellgrau, Rekordwerte einer bestimmten Rubrik dunkelgrau unterlegt. Wurde das WSOP-Main-Event gewonnen, ist die Anzahl an WSOP-Turniersiegen fettgedruckt.

Stand der Daten: 1. Januar 2023

Erfolgreichste Spieler nach Turnierpreisgeldern

All Time Money List 

Die erfolgreichsten Pokerspieler nach Turnierpreisgeldern werden in der sogenannten All Time Money List aufgeführt.

Nach Land 
Aufgeführt sind alle 75 Länder, zu denen in der Hendon Mob Poker Database eine All Time Money List geführt wird und deren Führender sich mindestens eine Million US-Dollar Preisgeld erspielt hat. Seit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung vom 25. Mai 2018 haben einige Pokerspieler ihre Ergebnisse aus der Datenbank löschen lassen, so dass die aufgeführten Spieler nicht unbedingt die erfolgreichsten ihres Landes sein müssen.

Stand der Daten: 1. Januar 2023

Spielerinnen 

Aufgeführt sind alle Pokerspielerinnen, die sich mit Turnierpoker mindestens 2,5 Millionen US-Dollar erspielt haben.

Stand der Daten: 5. Februar 2023

Im deutschsprachigen Raum 

Aufgeführt sind die 25 erfolgreichsten deutschsprachigen Spieler nach ihren Gewinnen in Live-Pokerturnieren auf Grundlage der Hendon Mob Poker Database. Seit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung vom 25. Mai 2018 haben einige Pokerspieler ihre Ergebnisse aus der Datenbank löschen lassen, darunter die deutschen Spieler Fabian Quoss, Dietrich Fast, Benjamin Spindler, Christian Christner, Andreas Eiler, Johannes Becker und Marius Gierse sowie die Schweizer Stefan Huber und Ronny Kaiser, die in der folgenden Statistik daher nicht auftauchen. Erfolgreichste Spielerin ist Sandra Naujoks mit knapp 1,8 Millionen US-Dollar an kumulierten Turnierpreisgeldern.

Stand der Daten: 5. Februar 2023

Siehe auch 
 Liste der mehrfachen Braceletgewinner
 Poker Hall of Fame

Weblinks 

 Hendon Mob Poker Database (englisch)
 Datenbank des Global Poker Index (englisch)
 Datenbank der World Series of Poker (englisch)

Einzelnachweise 

!
Pokerspieler